est une expression aglo-saxone signifiant « tous les plus grands hits ». Elle peut faire référence à :

 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .